Hyla vermiculata est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
Hyla vermiculata Peters, 1872, synonyme de Dendropsophus seniculus (Cope, 1868)
Hyla vermiculata Duméril & Bibron, 1841, synonyme de Trachycephalus venulosus (Laurenti, 1768)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae